Wieck kan syfta på:

Orter
 en by på halvön Darss, se Wieck am Darß
 en ortsdel av Greifswald, se Wieck (Greifswald)
 det tyska namnet för den polska staden Wiekowice

Personer
 Dorothea Wieck
 (Johann Gottlob) Friedrich Wieck (1785–1873), tysk musiker
 Friedrich Georg Wieck (1800– 1860), tysk företagare och författare
 Hans-Georg Wieck
 Clara Schumann, född Wieck (1819–1896), tysk musiker

Tyska efternamn